Broussard – comune nello Stato della Louisiana, Stati Uniti d'America

Persone 
 Aaron Broussard – cestista statunitense
 George Broussard – produttore e game designer di videogiochi
 Israel Broussard – attore statunitense
 Joseph Broussard – patriota canadese
 Steve Broussard – ex giocatore statunitense di football americano